Варини:

 Варини, Феличе (род. в 1952 г.) — швейцарский художник.
 Варини — населённый пункт в Смилтенском крае Латвии.